Див - те ж саме, що й Диво 
 Див (річка) 
 Див (міфологія) - у слов'янській та іранській  міфології, зороастризмі - зловісна сила, злі духи